Träder oder Traeder ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Wasserzug-Traeder (1894–1992), deutsche evangelikale Theologin, Gründerin zahlreicher Bibelschulen
 Willy Träder (1920–1981), deutscher Musikpädagoge und Dirigent